Город Лермонтов — городской округ в Ставропольском крае России.

Административный центр — город Лермонтов.

История 
Статус и границы городского округа установлены Законом Ставропольского края от 4 октября 2004 года № 88-КЗ «О наделении муниципальных образований Ставропольского края статусом городского, сельского поселения, городского округа, муниципального района».

Символика

Герб 

Город Лермонтов в соответствии с федеральным законодательством и геральдическими правилами имеет официальный символ — герб, отражающий исторические, культурные, национальные и иные местные традиции и особенности. Герб и положение о нём приняты постановлением главы города Лермонтова от 8 февраля 1996 года; геральдическое описание и эталонные эскизы герба утверждены решением Совета города Лермонтова от 25 апреля 1996 года. На основании решения Геральдического совета при Президенте РФ от 25 апреля 1996 года данный герб внесён в Государственный геральдический регистр с присвоением регистрационного номера 135.

Геральдическое описание герба города Лермонтова гласит: «В лазоревом поле поверх повышенного креста, также лазоревого и тонко окаймлённого серебром, золотой, обращённый вправо орёл, держащий в лапах золотое перо и сопровождённый в оконечности узким зубчато изломанным поясом о пяти уменьшающихся и пониженных к краям зубцах, а ниже пояса — двумя вытянутыми кольцами накрест с безантом (шаром) посередине; фигуры в оконечности также золотые».

Согласно положению о гербе города допускается употребление главной фигуры герба — орла с пером — вместо герба города Лермонтова в его полной форме.

Флаг 

К июню 2018 года на основе действующего герба был разработан проект флага города Лермонтова: «Флаг представляет собой голубое прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3, несущее в себе фигуры герба: сквозной белый крест, поверх которого золотой (жёлтый), обращённый вправо орёл, держащий в лапах жёлтое перо, под ним жёлтый символ мирного атома в виде двух вытянутых накрест колец с безантом (шаром) посередине».  

28 июня 2018 года эскиз был одобрен геральдической комиссией при губернаторе Ставропольского края и рекомендован для регистрации в Геральдическом совете при Президенте РФ. 

28 августа 2018 года флаг был утверждён Советом города Лермонтова.

Население 

 Гендерный состав
По итогам переписи населения 2010 года проживали 11 134 мужчины (45,07 %) и 13 568 женщин (54,93 %).

 Национальный состав
По итогам переписи населения 2010 года проживали следующие национальности (национальности менее 1 %, см. в сноске к строке "Другие"):

 Урбанизация

Состав городского округа

Местное самоуправление 
Структуру органов местного самоуправления города Лермонтова составляют: совет города (представительный орган); глава города; местная администрация (исполнительный и распорядительный орган муниципального образования); контрольно-счётная палата города.

Совет города Лермонтова состоит из 15 депутатов, избираемых по одномандатным избирательным округам. Срок его полномочий составляет 5 лет.

Председатели совета города Лермонтова
 с 19 сентября 2017 года — Карибов Александр Михайлович.
 Карибов Александр Михайлович
Глава города Лермонтова является высшим должностным лицом города Лермонтова, руководит местной администрацией. Срок его полномочий составляет пять лет.
 
Главы города Лермонтова
 с 31 декабря 2014 года — Игорь Александрович Зенов;
 с 28 декабря 2016 года — Евгений Андреевич Нуйкин.
 до 2022 года - Полулях Станислав Анатольевич
 с 2022 года (и. о.) - Елена Нурбиевна Кобзева 

Главы администрации
 с сентября 2012 года — Сергей Тимофеевич Бычков;
 с 2 марта 2015 года — Станислав Анатольевич Полулях;
 с 28 декабря 2016 года — Евгений Андреевич Нуйкин.

Примечания 

Городской округ город Лермонтов